Thibault Chappe, né en 1980 à Marseille, est un photographe autodidacte français.

Il est notamment connu pour être le premier photographe promu au rang de Maitre photographe européen (MasterQEP) avec un dossier de reportage de mariage, pour avoir représenté la France à deux reprises lors de la Coupe du monde de la photographie(2016-2019) et son titre de Bronze Wedding Camera reçu lors de la compétition European Photographer of The Year et décernée par la Fédération européenne de la photographie

Il est formateur et conférencier.

Depuis juillet 2018, Thibault Chappe est directeur de la communication de la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image.

Biographie 
Thibault Chappe passe son enfance à Marseille où sa mère était opératrice pour Kodak, son père lui confie un appareil photo Nikon à sept ans.

Il devient photographe en 2009 et se spécialise en 2015 sur la photographie de Mariage et le portrait d'Art en studio lorsqu'ils s'installe sur Aix en Provence et co-crée la Maison de la Photographie

En 2015, il signe le visuel principal de Mons 2015 : capitale Européenne de la culture (Osez la renaissance), reçoit la qualification Artisan Métiers d'Art et est sélectionné la France pour la World Photographic Cup.

Récompenses & Distinctions 
 2015 – Double médaillé d'argent aux photographies de l'année catégories Mariage & Mode
 2015 – Triple médaillé aux Médailles de la Photographie professionnelle française (argent en catégorie « libre », bronze en catégorie « nu », bronze en catégorie « mariage »)
 2016 – Équipe de France de la photographie
 2016 – FEP Merit Award Winning at European Professional Photographer of the Year
 2016 – Coupe du monde de photographie catégorie « mariage »
 2017 - Portraitiste de France
 2017 - FEP Distinction Award Winning at European Professional Photographer of the Year
 2017 - Qualified European photographer (diplôme)
 2018 - Vainqueur du Borvo de rubis lors de l’exposition internationale « l’été des portraits »
 2018 - Lauréat des prix de la Photographie professionnelle française
 2019 - Award de bronze aux Photographies de l'année
 2019 - Portraitiste de France
 2019 - Coupe du monde de la photographie
 2019 - FEP Bronze Wedding Camera ( Photographe européen de l'Année)
 2019 - FEP Master Qualified European Photographer (diplômé maitre européen de photographie)

Parutions dans des ouvrages 
 Laure Faraggi, Les Sweet Tables
 Tour de france Photo
 Guide Top10 StPpetersburg

Notes et références 

Photographe français
Naissance en 1980
Naissance à Marseille